Chocolate Drop bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chocolate Drop (Kalifornien)	
 Chocolate Drop (Nevada)	
 Chocolate Drop (Utah)